Bupleurum longepetiolatum är en flockblommig växtart som beskrevs av E.Weiss. Bupleurum longepetiolatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
longepetiolatum